Stops ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Stops (1950–2015), deutscher Leichtathlet (DDR)
 Wolfgang Stops (* 1925), deutscher Fußballspieler (DDR)

Siehe auch:
 Stobbs